São Félix kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Félix (kommun), Bahia,

Portugal 

 São Félix (freguesia), Viseu, São Pedro do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar